Les épreuves de squash des Jeux mondiaux de 2005 ont lieu du 21 juillet au  au Squash Center MH à Duisbourg (Allemagne).

Organisation

Podiums

Hommes

Têtes de série

Tableau

Femmes

Têtes de série

Tableau

Tableau des médailles

Références 

2005
Jeux mondiaux
Jeux mondiaux de 2005
Jeux mondiaux de 2005